Табу (-{Taboo}-) може да се односи на:
 Табу, друштвена норма
 Табу (серија)
 Табу (филм из 1980)
 Табу (филм из 1999)
 Табу (филм из 2002)
 Taboo (песма Дона Омара)
 Taboo (песма Куми Коде)
 Taboo (песма Кристабел Борг)
 Taboo (репер)